Чирчик-Бозсуйский каскад — система из 19 гидроэлектростанций, расположенных на реке Чирчик, а также её составляющих Пскем и Чаткал в Узбекистане.

Общие сведения 
Чирчик-Бозсуйские ГЭС организационно разделяются на пять каскадов: Урта-Чирчикских ГЭС (885 МВт), Чирчикских ГЭС (190,7 МВт), Кадырьинских ГЭС (44,6 МВт), Ташкентских ГЭС (29 МВт), Нижне-Бозсуйских ГЭС (50,9 МВт). Суммарные установленная мощность всех ГЭС каскадов — 1200,2 МВт, среднегодовая выработка — 4,67 млрд кВт·ч. Урта-Чирчикские ГЭС расположены на реке Чирчик, остальные ГЭС — на питаемых рекой Чирчик Деривационном канале и канале Бозсу (при этом участки, на которых стоят некоторые бозсуйские ГЭС, могут рассматриваться как самостоятельные каналы — см. ниже).

Верхней ступенью каскада является Чарвакская ГЭС, мощность которой составляет половину мощности всего каскада. Высотная насыпная плотина ГЭС создает крупное Чарвакское водохранилище, осуществляющее регулирование стока в интересах всего каскада. Ниже расположены Ходжикентская и Газалкентская ГЭС — станции плотинного типа с насыпными плотинами, в чьи функции, помимо выработки электроэнергии, входит выравнивание сбросов воды с мощной Чарвакской ГЭС. Ниже Газалкентской ГЭС на реке Чирчик расположен Газалкентский гидроузел с водозаборником, питающим деривационный канал Чирчикских ГЭС и, через него, — канал Бозсу с отводами. Большинство нижележащих ГЭС построены по деривационной схеме с деривационными каналами.

Помимо выработки электроэнергии, сооружения каскада имеет большое значение как источники воды для орошения и водоснабжения.

Ходжикентская ГЭС 

Расположена на реке Чирчик. Пущена в 1976 году. В здании ГЭС размещены три поворотно-лопастных гидроагрегата мощностью по 55 МВт, работающих при расчетном напоре 34 м. Рабочие колёса гидроагрегатов имеют диаметр 5 м.

Газалкентская ГЭС 

Расположена на реке Чирчик. Пущена в 1981 году. В здании ГЭС размещены три гидроагрегата мощностью по 40 МВт, работающих при расчетном напоре 25 м. Рабочие колёса гидроагрегатов имеют диаметр 5 м.

Таваксайская ГЭС 
Ранее называлась Тавакская ГЭС. Состоит из бетонной водосливной плотины, водоприёмника, отстойника, деривационного канала длиной 9,6 км, напорного бассейна, водосброса, напорного трубопровода и здания ГЭС.

Чирчикская им. Ф. Г. Логинова 

Ранее называлась Комсомольская ГЭС. Первый агрегат пущен 30 сентября 1940 года. Входит в единый комплекс с Таваксайской ГЭС, забирая воду из её отводящего канала. Состоит из деривационного канала длиной 7,5 км, напорного бассейна, водосброса, напорного трубопровода и здания ГЭС.

Бозсуйская ГЭС 

Первая ГЭС Узбекистана, построена по плану ГОЭЛРО в 1923—1936 годах. В машинном зале ГЭС установлено четыре горизонтальных гидроагрегата мощностью по 1 МВт, с радиально-осевыми турбинами со сдвоенными рабочими колесами. Турбины агрегатов № 1 и 2 пущены в 1926 году, произведены фирмой «Фр. Неймайер». Турбины гидроагрегатов № 3 и 4 изготовлены ЛМЗ, пущены в 1934 и 1936 годах. К 1981 году реконструирована и автоматизирована. На станции имеется музей развития энергетики Узбекистана.

Шейхантаурская ГЭС 
Шейхантаурская ГЭС построена на канале Анхор в 1951—1954 гг. и с 1955 года входит в состав Чирчик-Бозсуйского каскада ГЭС. Мощность 1-го и 2-го гидроагрегатов (запуск в 1953 году) — по 1 МВт, мощность 3-го гидроагрегата (запуск в 1954 году) — 1,6 МВт.

Бурджарская ГЭС 

Станция построена по деривационной схеме на канале Бозсу (Бурджар). Строительство начато в 1933 году, первый агрегат введен в марте 1933 года, второй — в августе 1933 года. В здании ГЭС установлены два гидроагрегата мощностью по 3,2 МВт с радиально-осевыми турбинами, работающими на напоре 18,5 м. ГЭС автоматизирована.

Ак-Тепинская ГЭС 
Также называется Актепинская ГЭС, имени Ахунбабаева. Строительство начато методом народной стройки в 1936 году, пущена в 1943 году. В 1947-48 году автоматизирована, в 2020 году завершена модернизация станции с заменой обеих гидроагрегатов и увеличением мощности с 15 МВт до 16,6 МВт.

Камолот ГЭС 
Строящаяся ГЭС Чирчик-Бозсуйского каскада. Проектная мощность ГЭС — 8,16 МВт, среднегодовая выработка — 41,87 млн кВт.ч. Находится в нижней части отводящего канала Чирчикской ГЭС, в районе водосбросного сооружения в р. Чирчик. Проект станции рассматривается с 2010 года, строительство станции начато в 2018 году, пуск намечен на 2021 год. Общая стоимость проекта оценивается в $22,6 млн.

История 
Строительство каскада началось в 1923 году, когда было начато сооружений по плану ГОЭЛРО первой ГЭС каскада — Бозсуйской. 28 апреля 1932 года Советом Труда и Обороны СССР было принято решение о начале строительства Чирчикского электрохимического комбината и двух Чирчикских ГЭС (Тавакской и Чирчикской им. Логинова), как источника энергоснабжения комбината. Стройка была объявлена комсомольской и велась с большим размахом. К 1935 году были закончены подготовительные работы, 7 ноября 1935 года была заложена плотина головного узла. В 1940 году первая очередь ГЭС была запущена, достройка станций осуществлялась уже в годы Великой Отечественной войны, в ходе которой ускоренными темпами были также построены Саларская, Ак-Тепинская, Аккавакские 1, 2 и 3, Нижне-Бозсуйские 1, 2 и 3 ГЭС.
Строительство наиболее мощной ГЭС системы — Чарвакской было начато в 1963 году, закончено в 1972 году. Последними, в конце 1970-х — начале 1980-х годов были пущены Ходжикентская и Газалкентская ГЭС.

Перспективы развития 
Существуют проектные проработки по строительству каскадов ГЭС выше Чарвакской ГЭС, на двух составляющих Чирчика — Пскеме и Чаткале. На Пскеме возможно строительство Мулалакской, Пскемской, Верхнепскемской и Карангатугайской ГЭС, на Чаткале — Нижнечаткальской, Баркраукской и Чаткальской ГЭС.

Строительство Пскемской ГЭС мощностью 450 МВт планировалось начать в конце 1980-х годов, однако по экономическим причинам проект был заморожен. В дальнейшем, станция была перепроектирована на следующие параметры — мощность 400 МВт, среднегодовая выработка 900 млн кВт.ч, стоимость $810 млн. Подготовительные работы по строительству станции были начаты в 2017 году, работы по основным сооружениям — в 2019 году, завершение строительства намечено на 2024 год.

В 2019 году начато строительство Нижнечаткальской ГЭС (мощность 76 МВт, среднегодовая выработка 282 млн кВт.ч), завершить строительство планируется в 2024 году. В 2021 году планируется утвердить ТЭО строительства Муллалакской ГЭС мощностью 140 МВт, после чего приступить к её строительству с завершением в 2025 году. Программой развития гидроэнергетики Узбекистана также запланировано строительство Верхнепскемской ГЭС (мощность 200 МВт, среднегодовая выработка 540 млн кВт.ч, стоимость $200 млн) и Ходжикентской ГАЭС (мощность 200 МВт, среднегодовая выработка 400 млн кВт.ч, стоимость $320 млн).

Запланирована модернизация действующих станций с заменой оборудования и увеличением мощности. В 2020 году завершены проекты модернизации Нижне-Бозсуйской ГЭС-1 (увеличение мощности до 15 МВт, стоимость $31,5 млн), Актепинской ГЭС (увеличение мощности до 16,6 МВт, стоимость $26,7 млн) и Кадыринской ГЭС (увеличение мощности до 15,34 МВт, стоимость $27,6 млн). В 2020 году начата модернизация Бозсуйской ГЭС (увеличение мощности до 6 МВт, стоимость $28,5 млн) и Аккавакской ГЭС-1 (увеличение мощности до 29 МВт, стоимость $42,1 млн), эти работы планируется завершить в 2022 году. В 2021 году планируется утвердить ТЭО проектов модернизации Нижне-Бозсуйских ГЭС-2, -3, -4 и -6, Газалкентской ГЭС, Чирчикской ГЭС, Шейхантаурской ГЭС, Ак-Кавакской ГЭС-2, после чего приступить к работам с завершением в 2023 году. Программой развития гидроэнергетики Узбекистана предусматривается поэтапная модернизация всех остальных станций каскада.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Гидротехнические сооружения на Чирчике
Гидроэлектростанции Узбекистана
Чирчик-Бозсуйский каскад ГЭС
Гидроэлектростанции СССР
Каскады ГЭС